In dieser nicht vollständigen Liste sind Besitzer des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952) mit kurzen Angaben zur Person aufgeführt.

Eine – teils unvollständige – Liste findet sich in einer Anfragebeantwortung des Bundeskanzlers.

Träger

Siehe auch 
 Liste der österreichischen Orden und Ehrenzeichen
 Liste der Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952)
 Liste der Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien
 Liste der Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Steiermark
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Oberösterreich
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Salzburg
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Kärnten
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Tirol
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Vorarlberg in Gold

Literatur 
 Walter A. Schwarz: Hab’ die Ehre … – 50 Jahre Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 1952–2002. Ausstellungskatalog. Münze Österreich, Wien 2002,  (34 Bl.).
 Günter Erich Schmidt: Orden und Ehrenzeichen Österreichs 1945–1999. Verlag Österreich, Wien 1999, ISBN 3-7046-1204-9 (224 S.).

Weblinks

Einzelnachweise 

 07
!